Bothalaan (Baarn)
Bothalaan 1 (Baarn)
Bothalaan 7 (Baarn)
Bothalaan (Zeist)
Bothalaan (Hilversum)